Фёдоровка () — село на Украине, находится в Никольском районе Донецкой области. Вблизи села находится одно из немногих лесных насаждений Приазовья — Фёдоровский лес. Основано немцами-меннонитами (см. Мариупольский меннонитский округ), как колония Фридрихсталь.

Код КОАТУУ — 1421781805. Почтовый индекс — 87024. Телефонный код — 6246.

Население 
 1859 — 107 чел.
 1908 — 292 чел.
 2001 — 520 чел. (перепись)

В 2001 году родным языком назвали:
 украинский язык — 331 чел. (63,65 %)
 русский язык — 187 чел. (35,96 %)
 греческий язык — 1 чел. (0,19 %)
 болгарский язык — 1 чел. (0,19 %)

Адрес местного совета 
87023, Донецкая область, Никольский р-н, с. Зелёный Яр, ул. Молодижна, 11, 9-37-28

Ссылки 
 Фёдоровка на сайте Верховной рады Украины 

Населённые пункты Никольского района (Донецкая область)